tenaille, un outil.
tenaille, un ouvrage en fortification bastionnée.
mouvement en tenaille, une tactique militaire.